Leiva (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Nariño
Villa de Leyva, een gemeente in het departement Colombiaanse Boyacá
Leiva (Spanje), een gemeente in de Spaanse regio La Rioja